Борис Блинов: 
 Блинов, Борис Павлович (1909—1982) — эстонский и советский артист балета.